Allison (Iowa) — cidade do estado norte-americano de Iowa

Allison (banda) — banda mexicana de pop punk

Desambiguações de topônimos